«Избавление» () — немой чёрно-белый фильм режиссёра Джорджа Фостера Платта, рассказывающий об американке Хелен Келлер, в младенчестве лишившейся зрения и слуха. В картине снялись как сама Хелен, её учителя и родственники, так и приглашённые исполнители.

История создания

Замысел 
Впервые идея «Избавления» появилась у американского писателя . Он отправил Хелен Келлер письмо с предложением снять картину о её жизни.

Келлер ответила согласием. В своей автобиографии она написала следующее:

Идея эта мне очень понравилась. Я думала, что таким путём мы сможем рассказать людям не только о том, как я была избавлена от превратностей судьбы, но и от том, как наш искалеченный, измученный войной мир может быть избавлен от раздоров социальной несправедливости, правильнее сказать, от духовной глухоты и слепоты. Поэтому картину мы назвали «Избавление».

Съёмки 

Съёмки проходили в киностудии «Брантон». Режиссёром был выбран Джордж Фостер Платт, в качестве операторов выступили Лоуренс Фоулер и .

Согласно воспоминаниям Келлер, режиссёру пришлось разработать специальную систему стуков для общения с ней. Также им помогала учительница Хелен Полли Томпсон, переводившая слова Платта своей подопечной с помощью ручной азбуки.

На съёмках присутствовал Чарли Чаплин, не принимавший участие в создании картины.

Сюжет 
Хелен Келлер в младенчестве лишилась слуха и зрения. Когда ей было семь лет, родители пригласили в дом педагога Энн Салливан, которая до операции на глазах сама страдала слепотой. Несмотря на постоянные трудности, Салливан удаётся научить Хелен понимать ручную азбуку.

Параллельно идёт история Нади, дочери иммигранта и подруги Хелен. Сын Нади воевал на Первой мировой войне и вернулся с фронта слепым, после чего Надя и Хелен создали госпиталь для помощи ослепшим солдатам.

В конце по сценарию они должны были отправиться во Францию на конференцию Большой четвёрки, чтобы побудить правителей окончить войну, но эта сцена была удалена из фильма. Вместо этого показано, как Хелен и Надя скачут на конях, символизируя собой идеалы новой эры.

В ролях

Использование 
Кадры из «Избавления» были использованы в документальном фильме о Хелен Келлер «Непобеждённая». Картина, вышедшая в 1954 году, получила «Оскар» как лучший документальный полнометражный фильм.

Примечания

Литература

Ссылки 

Фильмы США 1919 года
Немые фильмы США
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы-биографии США